Валерий Сигизмундович Величко (12 сентября 1966, Брест, Белорусская ССР) — советский и белорусский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ Ивацевичи и СДЮШОР-5 Брест.

За свою карьеру выступал в советских командах «Динамо» Брест, «Локомотив»/«Текстильщик» «Барановичи», «Текстильщик» Брест, «Пединститут» Брест, а также в командах «Динамо» Минск, «Хапоэль» (Ришон-ле-Цион), «Спартак» Москва, «Локомотив» Нижний Новгород и «Соннам Ильва Чунма».

После завершении карьеры игрока стал судьей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте teams.by

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Барановичи»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Соннам»
Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи Белоруссии